Der Emsbach (auch Ems genannt) im Taunus ist fast 40 Kilometer langer, linksseitiger und südwestlicher Zufluss der Lahn; er durchfließt den Hochtaunuskreis, den Rheingau-Taunus-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg.

Geographie

Verlauf 

Der Emsbach entspringt im Hohen Taunus unterhalb des Kleinen Feldberges auf dem Gebiet der Gemeinde Glashütten. Zunächst fließt er durch den Ortsteil Oberems (dort durch das Naturschutzgebiet Oberes Emsbachtal), über die Grenze zum Rheingau-Taunus-Kreis und dort durch Waldems mit den Ortsteilen Wüstems, Niederems und Esch. Zwischen Wüst- und Niederems mündet der Reichenbach, zwischen Esch und Walsdorf der Fischbach.

In seinem weiteren Verlauf fließt der Emsbach am Idsteiner Stadtteil Walsdorf vorbei, wo der Knallbach mündet. Der Goldene Grund wird durch die Bad Camberger Stadtteile Würges, Bad Camberg, Erbach und Oberselters passiert. In Würges mündet der Angelbach, in Erbach der Dombach. Weiterhin fließt der Emsbach durch Niederselters, Oberbrechen und Niederbrechen. Zwischen Ober- und Niederselters mündet der Eisenbach, in Oberbrechen der Laubusbach und in Niederbrechen mit dem Wörsbach der wichtigste Nebenfluss des Emsbachs.

Schließlich fließt er durch Limburg-Lindenholzhausen, Runkel-Ennerich und Limburg-Eschhofen. Im Eschhöfer Ortsteil Mühlen und gegenüber von Dietkirchen mündet er dann in die Lahn.

Der Emsbach mündet nach einem 39,1 km langen Weg mit etwa 15 ‰ mittlerem Sohlgefälle rund 585 Höhenmeter unterhalb seiner Quelle.

Zuflüsse 
Zuflüsse von der Quelle zur Mündung. Längenangaben und Größen der Einzugsgebiete nach WRRL-Viewer. Auswahl.

 Hasselbach (rechts), 0,8 km
 Furtwiesbach (rechts), 1,3 km
 Reichenbach (rechts), 3,0 km
 Diersbach (links), 1,1 km
 Tiefenbach (rechts), 1,6 km
 Schlabach (links), 6,3 km
 Adenbach (links)
 Fischbach (rechts), 4,6 km, 7,10 km²
 Laubach (rechts), 2,7 km
 Knallbach (links), 7,4 km, 8,59 km²
 Brombach (links), 2,6 km
 Schwabach (rechts), 4,1 km, 5,22 km²
 Dombach (rechts), 9,1 km (mit Dottenbach 11,1 km), 	26,48 km²
 Bächelgraben (links), 1,2 km
 Eisenbach (rechts), 8,9 km, 23,18 km²
 Mannbach (rechts), 2,9 km
 Laubusbach (rechts), 13,9 km, 28,09 km²
 Barmbach (rechts)
 Wörsbach (links), 24,5 km, 118,66 km²
 Sauerbornsgraben (links), 1,1 km

Verkehr 
Zwischen Walsdorf und Niederbrechen verlaufen die A 3 und die mit ihr gebündelte Schnellfahrstrecke Rhein/Main–Köln auf dem schmalen Höhenrücken zwischen den Tälern des Emsbachs und seines linken Zuflusses Wörsbach.

Einzelnachweise

Weblinks 

 
 
 Retentionskataster Flussgebiet Emsbach Flussgebiets-Kennzahl: 25874 (PDF-Datei; 6,54 MB)
 

Gewässer im Taunus
Gewässer im Hochtaunuskreis
Gewässer im Limburger Becken
Gewässer in der Idsteiner Senke